В настоящее время в Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Элберт ():
 округ '''Элберт''' — штат Колорадо.
 округ '''Элберт''' — штат Джорджия.